Danuta Kaczyńska (ur. 1924, zm. 2001) – polska dziennikarka
 Dorota Kaczyńska-Ciosk – polska pisarka i dziennikarka
 Jadwiga Kaczyńska (ur. 1926, zm. 2013) – polska filolog, matka Jarosława i Lecha Kaczyńskich
 Joanna Kaczyńska (ur. 1971) – polska scenograf filmowa, dekorator wnętrz i kostiumograf
 Maria Kaczyńska (ujednoznacznienie)